Ниже указана численность вооружённых сил, резерва и военизированных формирований различных стран мира по данным издания The Military Balance за 2022 год.
	

В списке не указаны непризнанные и частично признанные государства, за исключением Тайваня, Косово и Палестины. 

В списке также не указаны государства, обладающие международным признанием, но не имеющие вооруженных сил в полном понимании этого термина (например, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Тонга и т.д.)

СССР и страны Организации Варшавского Договора 
В данном разделе указана численность войск стран-членов Организации Варшавского договора на момент роспуска организации в 1991 году.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Войска